Spojení písmen A a M a číslice 5 může mít různé významy:

 Mikulin AM-5 – sovětský proudový motor
 USS Tanager (AM-5) – americká minolovka